Indiana Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Indiana Township (Iowa)
 Indiana Township (Graham County, Kansas)
 Indiana Township (Lincoln County, Kansas)
 Indiana Township (Pennsylvania)